Buchmann ist ein deutscher Familienname.

Etymologie 
Ableitung auf -mann zu Buch.

Namensträger 

 Alexander Buchmann (1931–2002), deutsch-israelischer Historiker, siehe Alex Carmel
 Alexander Buchmann (* 1982), norwegischer Handballspieler
 Bertrand Michael Buchmann (* 1949), österreichischer Historiker
 Christian Buchmann (* 1962), österreichischer Politiker
 Dietmar Buchmann (* 1944), deutscher Filmemacher und Maler
 Emanuel Buchmann (* 1992), deutscher Radrennfahrer
 Erika Buchmann (1902–1971), deutsche Politikerin (KPD)
 Eva Buchmann (* 1982), belgische Jazzmusikerin
 Friedrich Buchmann (1595–1670), Schweizer Bürgermeister
 Joachim Buchmann (* 1936), deutscher Orthopäde und Hochschullehrer
 Johannes Buchmann (* 1953), deutscher Informatiker und Mathematiker
 Johannes Buchmann (Mediziner) (* 1963), deutscher Neurologe und Verbandsfunktionär 
 Josef Buchmann (* 1931), deutscher Bauunternehmer und Mäzen
 Julian Buchmann (* 2000), deutscher Schauspieler
 Jürgen Buchmann (* 1945), deutscher Schriftsteller und Philologe

 Lothar Buchmann (* 1936), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Markus Buchmann (* 1976), deutscher Basketballspieler
 Marlis Buchmann (* 1950), Schweizer Soziologin
 Nina Buchmann (* 1965), deutsche Biologin und Umweltwissenschaftlerin

 Sabeth Buchmann (* 1962), deutsche Kunsthistorikerin
 Theodor Buchmann (1509–1564), Schweizer Theologe, Orientalist und Sprachwissenschaftler, siehe Theodor Bibliander
 Wilfried Buchmann  (1878–1933), Schweizer Maler, Zeichner und Grafiker

Siehe auch 
 Buchmann Galerie in Deutschland und in der Schweiz
 Buchman
 Buchtmann

Einzelnachweise 

Familienname